А́бернети, Абернати, Эбернети ()

Географические объекты 
 Абернети — шотландское село на реке Тэй.
  — невключённая территория в штате Alabama (США).
  — город в штате Техас (США).

Фамилия 
 Абернати, Анна (род. 1953) — американская саночница.
 Абернети, Джон (1680—1740)— североирландский церковный деятель
 Абернети, Джон (1764—1831) — английский хирург и анатом.
 Абернети, Мойра (род. 1939) — южноафриканская пловчиха.
 Абернети, Фрэнки (1981—2007) — американский дизайнер кошельков и телевизионная персона.
 Эбернети, Бёрджес (род. 1987) — австралийский актёр.
 Эбернети, Хью (род. 1967) — шотландский профессиональный игрок в снукер.